Hvar může znamenat:
Hvar (ostrov) – chorvatský ostrov
Hvar (město) – město na stejnojmenném ostrově
HVAR – americké neřízené rakety, používané během druhé světové války (zkratka z High Velocity Aircraft Rocket)